«Ночь живых мертвецов» () — классический фильм ужасов, снятый независимым режиссёром Джорджем Ромеро. Премьера фильма состоялась 2 октября 1968 года в Питтсбурге. В 1999 году лента была включена в Национальный реестр фильмов. В 1990 году был снят ремейк фильма.

Сюжет 
Когда брат Джонни и сестра Барбара в одном американском городишке посещают могилу своего отца, на них нападает мужчина, который по походке и внешности напоминает ходячего мертвеца, грязный и в истрёпанном рваном костюме. Борясь с ним, Джонни неудачно падает на надгробие и разбивает себе голову. Барбара в панике убегает. Когда её машина ломается, она баррикадируется в маленьком фермерском домике. Она натыкается на ужасный труп в доме, а когда выглядывает в окно, видит множество двигающихся, словно марионетки, людей, которые собираются перед домом. Вскоре к ней присоединяется чернокожий Бен, у которого кончился бензин. Он сразу же приступает к делу: забивает досками окна и двери. Барбара в это время пребывает в состоянии шока. Вскоре выясняется, что они не одни в доме: в подвале забаррикадировались Гарри и Хелен. Рядом с ними маленькая дочь Карен, которую укусил мертвец и она находится в бреду, а также молодая пара Том и Джуди. Посредством радио они узнают, что мистические массовые убийства приняли масштаб национального бедствия. Источником воскрешения является радиоактивность вернувшегося с Венеры космического аппарата.

Между Гарри и Беном происходит конфликт: Гарри считает, что безопаснее спрятаться в подвале, в то время как Бен видит больше шансов остаться в живых, находясь в доме и имея возможность наблюдения за происходящим. Гарри не получает поддержки и закрывается в подвале. Однако позднее Гарри и Хелен выйдут из подвала, чтобы со всеми просмотреть телевизионное обращение, в котором будет сказано об организованных властями убежищах для выживших. У них созревает опасный план: достать бензин для автомобиля, окруженного живыми мертвецами, и попытаться достичь убежища. Гарри использует горючую смесь, чтобы отпугнуть мертвецов. Бен с горящим факелом в руках, Том и Джуди пробиваются к автомобилю и пытаются заправить его. Во время заправки Том и Бен допускают роковую ошибку: бензин возгорается и поджигает автомобиль. Том отгоняет его подальше от бензоколонки, но не успевает покинуть его: вместе с Джуди они взрываются. Их обгоревшие тела служат пищей для мертвецов. С боем Бен возвращается в дом. Гарри препятствует ему. Бену приходится вынести дверь силой. Мертвецы окружают дом и нападают на него, прорываясь через баррикады. Бену приходится выпустить оружие, чтобы удержать мертвецов. Гарри поднимает оружие и угрожает им Бену. В драке Бен смертельно ранит Гарри. Гарри спускается в подвал и умирает под столом, на котором лежит мертвая Карен. Хелен пытается удерживать вторую дверь. Одному из мертвецов удается схватить Хелен, и он пытается задушить её. Ей на помощь приходит Барбара, а освободившаяся Хелен пытается спастись в подвале. Там она видит маленькую Карен, ставшую живым мертвецом, питающуюся плотью своего отца. Окровавленная Карен нападает на свою мать и убивает её. Барбара отбивается от мертвецов и замечает среди них своего брата Джонни. Он хватает свою сестру и затягивает её в толпу мертвецов. Проломив преграды, мертвецы проникают в дом. Карен хватает Бена за руку и пытается его укусить, но ему удается оттолкнуть её, после чего он пытается скрыться в подвале. Плотно закрыв дверь, он спускается и обнаруживает трупы Хелен и Гарри. Они оживают, и он убивает их, стреляя в голову и не позволяя подняться. Мертвецам не удается добраться до подвала.

На следующее утро все заканчивается. Бригада из полицейских и добровольцев проводит зачистку местности от живых мертвецов, для чего они стреляют им в голову и сжигают тела. Находясь в подвале, Бен слышит выстрелы и собачий лай. Он выходит из подвала и выглядывает из окна с целью оглядеться. Один из участников бригады обращает внимание на шум и замечает движение в окне. Он принимает Бена за живого мертвеца и по указанию шерифа убивает его выстрелом в голову. Шериф хвалит стрелка за отличный выстрел.

На фоне финальных титров труп Бена выносят из дома и сжигают вместе с другими телами.

В ролях 
  — Бен
 Джудит О’Ди — Барбара
  — Гарри
  — Хелен
  — Том
 Джудит Ридли — Джуди
  — Карен
 Рассел Штрайнер — Джонни
 Билл Хинцман — зомби

Производство

Подготовка 
По словам Ромеро, на создание фильма его вдохновил роман Ричарда Мэтисона «Я — легенда». Вопреки распространённому мнению, что основой фильма послужила книга Джона Руссо «Ночь живых мертвецов», фильм снят по оригинальному сценарию Ромеро и Руссо, а роман, вышедший в 1974 году, является всего лишь новеллизацией сценария.

Первая версия сценария фильма называлась «Киношка о монстрах» и была выдержана в комедийном ключе. Сюжет рассказывал о дружбе инопланетян-подростков с населением Земли.

Подбор актёров и съёмки 
Съёмки фильма проходили с июня по декабрь 1967 года под рабочим названием «Ночь Анубиса» (), а затем — «Ночь пожирателей плоти» ().

Ромеро задумывал снимать фильм в цвете, но из-за малого бюджета он был снят чёрно-белым на 35-миллиметровую кинокамеру. Лишь в 2005 году фильм был полностью перенесён в цвет.

Ввиду малого бюджета фильма актёров подбирали из местных театров. Главную роль исполнил Дуэйн Джонс, актёр питтсбургского театра. Дуэйн Джонс не стал использовать реплики, полагающиеся ему по сценарию: вместо этого он сам их написал. Мэрилин Истман же переделала всю сцену в подвале.

Для костюмов зомби использовались поношенные вещи из секонд-хэнда, а грим для зомби представлял собой воск из похоронного бюро. Людям, изображавшим зомби, было заплачено по одному доллару и вручена футболка с надписью «Я был зомби в картине „Ночь живых мертвецов“».

Для изображения крови в фильме использовался  . Компания-дистрибьютор  сначала требовала вырезать кровавые сцены, но впоследствии больше не предъявляла требований.

Выпуск 
Многие студии, в том числе и Columbia Pictures, отказались дистрибьютировать фильм. За распространение фильма взялась  [en] при условии, что название «Ночь пожирателей плоти» будет заменено на «Ночь живых мертвецов».

В связи с тем, что авторские права на фильм не были вовремя зарегистрированы, чего в то время требовало американское законодательство, фильм оказался в общественном достоянии.

Реакция 
Фильм стал настоящим хитом проката в кинотеатрах под открытым небом.

См. также 
 Список фильмов в общественном достоянии в США

Примечания

Литература 

 Becker, Matt. "A Point of Little Hope: Hippie Horror Films and the Politics of Ambivalence".  //  (No. 57, Spring 2006): pp. 42–59.
 Carroll, Noël. "The Nature of Horror".  //  46 (No. 1, Autumn 1987): pp. 51–59.
 
 Crane, Jonathan Lake. Terror and Everyday Life: Singular Moments in the History of the Horror Film. Thousand Oaks, CA.: Sage Publications, 1994. — 183 p. .
 
 Dinello, Daniel. Technophobia!: Science Fiction Visions of Posthuman Technology. Austin, TX: University of Texas Press, 2006. — 329 p. .
 Harper, Stephen. "Night of the Living Dead: Reappraising an Undead Classic".  (Issue 50, November 2005).
 Heffernan, Kevin. Ghouls, Gimmicks, and Gold: Horror Films and the American Movie Business, 1953–1968. Durham, NC: Duke University Press, 2004. — 323 p. .
 Heffernan, Kevin. "Inner-City Exhibition and the Genre Film: Distributing Night of the Living Dead (1968)".  //  41 (No. 3, Spring 2002): pp. 59–77.
 
 
 Jancovich, Mark, Antonio Lazaro Reboll, Julian Stringer, and Andy Willis, eds. Defining Cult Movies: The Cultural Politics of Oppositional Taste. Manchester, Eng.: Manchester University Press, 2003. — 244 p. 
 
 
 Lowenstein, Adam. Shocking Representation: Historical Trauma, National Cinema, and the Modern Horror Film. New York: Columbia University Press, 2005. — 255 p. .
 Maye, Harun. "Rewriting the Dead: The Tension between Nostalgia and Perversion in George A. Romero's Night of the Living Dead (1968)". // Nostalgia or Perversion? Gothic Rewriting from the Eighteenth Century until the Present Day. / Ed. Isabella van Elferen. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007. — 270 p. .
 Moreman, Christopher M. "A Modern Meditation on Death: Identifying Buddhist Teachings in George A. Romero's Night of the Living Dead". // Contemporary Buddhism 9 (No. 2, 2008): pp. 151–165.
 Newman, Robert. "The Haunting of 1968".  //  16 (No. 4, Winter 1999): pp. 53–61.
 Paffenroth, Kim. Gospel of the Living Dead: George Romero's Visions of Hell on Earth.  Waco, TX: Baylor University Press, 2006. — 195 p. .
 Pharr, Mary. "Greek Gifts: Vision and Revision in Two Versions of Night of the Living Dead". // Trajectories of the Fantastic: Selected Essays from the Fourteenth International Conference on the Fantastic in the Arts. / Ed. Michael A. Morrison. Westport, CT: Greenwood Press, 1997. — 220 p. .
 Pinedo, Isabel Cristina. Recreational Terror: Women and the Pleasures of Horror Film Viewing. Albany, NY: State University of New York Press, 1997. — 177 p. .
 Russell, Jamie. Book of the Dead: The Complete History of Zombie Cinema. Surrey: Fab Press, 2005. — 376 p. .
 
 Shapiro, Jerome F. Atomic Bomb Cinema: The Apocalyptic Imagination on Film. London: Routledge, 2001. — 404 p. .
 Wood, Robin. Hollywood from Vietnam to Reagan. New York: Columbia University Press, 1986. — 328 p. .
 Young, Lola. Fear of the Dark: 'Race', Gender and Sexuality in the Cinema. London: Routledge, 1996. — 232 p. .

Ссылки 

 
 «Ночь живых мертвецов» на сайте «Архив Интернета» (Blu-Ray версия)

Фильмы США 1968 года
Фантастические фильмы 1968 года
Фильмы ужасов 1968 года
Фильмы о зомби
Фильмы ужасов США
Национальный реестр фильмов
Колоризированные фильмы
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Научно-фантастические фильмы 1960-х годов
Фильмы о каннибализме
Чёрно-белые фильмы США
Чёрно-белые фильмы ужасов
Независимые фильмы США